

Albury, une ville de Nouvelle-Galles du Sud  ;

Albury, un village de la province d'Ontario ;

Albury, un village ;

Albury, un village du Hertfordshire ;
 Albury, un village de l'Oxfordshire ;
 Albury, un village du Surrey.